Condoriri ist die Bezeichnung für:

 Condoriri, Gebirgskette in der Cordillera Real, Bolivien
 Nevado Condoriri, Berggipfel der Condoriri-Gruppe, Bolivien
 Cantón Condoriri, Verwaltungseinheit im Municipio Porco, Bolivien
 Río Condoriri, Fluss zum Titicaca-See, Bolivien

Siehe auch
 Condor